Nyssia alpinus är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel 1904. Nyssia alpinus ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
alpinus